Steinmetz puede hacer referencia a:

  Charles Proteus Steinmetz.
  Karl Friedrich von Steinmetz.
  Lois Steinmetz.
 Thérèse Steinmetz.